Muradiye (district), een Turks district in de provincie Van
 Muradiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Muradiye